Hermesdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Hermesdorf (Waldbröl), Stadtteil von Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hermesdorf (Wißmannsdorf), Ortsteil von Wißmannsdorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

in Tschechien:
 Hermesdorf, historischer deutscher Name von Temenice, Ortslage der Stadt Šumperk, Bezirk Šumperk, Region Olomoucký

Hermesdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Hermesdorf (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Frans Hermesdorf (1854–1904), niederländischer Porträtmaler und Radierer 
 Herbert Hermesdorf (1914–1999), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Hermesdorff
 Hermsdorf
 Hermersdorf